252-й истребительный авиационный полк (252-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка История наименований полка 
За весь период своего существования полк своё наименование не менял — 252-й истребительный авиационный полк.

Создание полка 
252-й истребительный авиационный полк начал формироваться в мае 1941 года в 44 истребительной авиационной дивизии ВВС Киевского Особого военного округа в г. Винница на самолётах И-15бис и И-153.

Расформирование полка 
252-й истребительный авиационный полк 17 сентября 1942 года был расформирован в 16-м зиап решением штаба Приволжского военного округа.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 22 июня 1941 года по 19 марта 1942 года;
 с 1 июля 1942 года по 30 августа 1942 года.

Командиры полка 
 майор, подполковник Кетов Александр Иванович, 27.07.1941 — 17.09.1942

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Приграничные сражения — с 22 июня 1941 года по 29 июня 1941 года
 Киевская операция — с 15 августа 1941 года по 101 сентября 1941 года.
 Сумско-Харьковская оборонительная операция — с 30 сентября 1941 года по 30 ноября 1941 года.
 Курско-Обоянская операция — с 20 декабря 1941 по 26 января 1942 года.
 Воронежско-Ворошиловградская операция — с 9 июня 1942 года по 30 июня 1942 года.
 Касторненская оборонительная операция — с 28 июня 1942 года по 30 июня 1942 года.
 Валуйско-Россошанская оборонительная операция — с 28 июня 1942 года по 30 июня 1942 года.

Первая победа полка в воздушном бою 
Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 09 октября 1941 года: парой истребителей (младший лейтенант Кирьянов В. А. и младший лейтенант Войтов Н. В.) в воздушном бою в районе восточнее н.п. Большое Городище сбит немецкий бомбардировщик He-111.

Лётчики-асы полка

Итоги боевой деятельности полка 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Участники Курско-Обоянской операции